Hilbersdorf – comune della Sassonia
 Hilbersdorf – comune della Turingia